Uncut (engl. für ungeschnitten) ist der Titel von:

 Uncut (Zeitschrift), eine britische Musikzeitschrift
 Unbeschnitten (Film), Originaltitel Uncut

Existieren von einem Film mehrere Fassungen, entspricht ein Uncut in der Regel dem Final Cut (Technik).